Termenul „Clarence” se poate referi la:

Titluri
Duke of Clarence - titlu nobiliar acordat membrilor familiei regale britanice
Clarence - serial difuzat pe canalul Cartoon Network
Denumiri geografice
Clarence (Iowa) 
Clarence (Louisiana) 
Clarence (Missouri) 
Clarence (New York) 
Clarence (Pennsylvania) 
Clarence (Tasmania) 
Clarence (Westaustralia) 
Clarence (Anglia) 
Clarence (Noua Zeelandă)

Vezi și 
Nume de persoane
Clarence Darrow